Locatesi – abitanti di Locate Bergamasco
Locatesi – abitanti di Locate Varesino
Locatesi – abitanti di Locate di Triulzi